Семеро святых Марракеша ( — букв. «семь мужей») — группа из семи исламских богословов и суфиев, которые похоронены в Марракеше, Марокко. Считаются покровителями города, их мавзолеи являются местом паломничества.

Традиция почитания семерых святых была создана в начале XVIII века по приказу султана Мулая Исмаила знаменитым марокканским писателем и суфием .

Список святых 
Аль-Юси составил список имен и порядок очередности, в соответствии с которым надо посещать их могилы. Все святые были реально существующими историческими лицами арабского происхождения. В прошлом они между собой никак не были связаны.
 Юсуф ибн Али ас-Санхаджи (?—1196) — суфий из Йемена, прокаженный.
 Кади Ийяд (1083—1149) — исламский богослов, имам суннитов, языковед-грамматист, историк, верховный шариатский судья (кади) Сеуты, а затем и Гранады.
  (1129—1204) — мусульманский святой из Сеуты.
  (?—1465) — суфий; наиболее известен тем, что составил книгу «Далаиль аль-хайрат».
  (?—1499) — суфий, основатель первой завии джазулийского тариката в Марракеше.
  (?—1529) — суфий, преемник Абдель-Азиза ат-Таббаа.
  (1114—1185) — исламский богослов из Фуэнхиролы.

Мавзолеи

Литература 
 
 
 

Марракеш
Суфии Марокко
Паломничество